L'Open de Malaisie masculin 2001 (ou Malaysian Open 2001) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi 3 star doté de . Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 11 au . 

Le tournoi est constitué de 16 participants dont 8 têtes de série et une wild-card Mohd Nafiizwan Adnan.

Pour sa troisième finale du PSA Tour en cinq mois, Anthony Ricketts, 22 ans, mène 15-7 15-6 lorsque Joseph Kneipp, victime d'un quart de finale difficile et d'une blessure aggravée en demi-finale, abandonne. Cette victoire à l'Open de Malaisie est le quatrième titre d'Anthony Ricketts sur le circuit PSA.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie

Masculin 2001
Squash en 2001
Sport en Malaisie en 2001
Sport en décembre 2001